Until the End:

 «Until the End» — сингл пост-гранж группы Breaking Benjamin с альбома Phobia
 Until the End — альбом группы Kittie
 Until the End — мини-альбом группы Coldrain